Por Long John Silver podes estar a procura de:

 Long John Silver, personagem da série A Ilha do Tesouro, do escritor Robert Louis Stevenson.
 Long John Silver's, uma rede de fast-food estadunidense
 Long John Silver, álbum da banda norte-americana Jefferson Airplane.

Desambiguação